Im Angesicht des Todes bezeichnet
 eine Sammlung von Schriften, die Alfred Delp während seiner Haftzeit verfasste, veröffentlicht 1958, Im Angesicht des Todes (Buch)
 einen James-Bond-Film von 1985, James Bond 007 – Im Angesicht des Todes
Im Angesicht des Todes ist eine Übersetzung
 des lateinischen Ausdruckes In articulo mortis